Alexander Livingstone ist der Name folgender Personen:

* Alexander Livingstone, 1. Earl of Linlithgow († 1623), schottischer Adliger
 Alexander Livingstone (Politiker) (1880–1950), schottischer Politiker